Myron (rzeźbiarz)
 krzyżmo (gr. μύρον, myron)
 Myron– rodzaj węża z rodziny Homalopsidae